Die Nordische Geschichte wird als Studienfach in Deutschland ausschließlich an der Universität Greifswald und an der Universität Kiel angeboten. Beide Universitäten bieten die nordische Geschichte jedoch nur als Spezialisierung des Studienganges Geschichte an. Ein eigenständiger Studiengang der nordischen Geschichte existiert nicht mehr.

An der Humboldt-Universität zu Berlin ist Nordische Geschichte ein Teil des Studiengangs Skandinavistik/Nordeuropastudien und wird zwar nicht durch einen Lehrstuhl, aber durch einen Akademischen Rat dauerhaft gelehrt.

Die Nordische Geschichte steht zwischen den beiden Fächern Geschichte und Skandinavistik. Nordische Geschichte ist nicht auf den rein skandinavischen Bereich beschränkt. Sie kann ebenso norddeutsche, baltische oder nordatlantische Geschichte umfassen. Schwerpunkt sind jedoch die fünf nordischen Länder.

Die Nordische Geschichte teilt sich in ältere, mittlere und neuere Nordische Geschichte.

 
Geschichtswissenschaft
Skandinavistik